Jméno a příjmení Josef Augusta nosí nebo v minulosti nosilo více osob:

 Josef Augusta (paleontolog) (1903–1968) – český paleontolog a spisovatel, popularizátor pravěkých dějin
 Josef Augusta (lední hokejista) (1946–2017) – reprezentant Československa v ledním hokeji a hokejový trenér
Josef Augusta (politik) (1852–1933) – politik a starosta Jemnice